Бори́с Никола́ев:
 Николаев, Борис Владимирович (род. 1973) — руководитель спецназа «Сатурн».
 Николаев, Борис Николаевич (1924—2007) — советский и российский художник, график и живописец.
 Николаев, Борис Павлович (1925—2017) — русский советский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Николаев, Борис Фёдорович (1907—1973) — советский партийный деятель.